Кошелевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Кошелевская волость (Новогрудский уезд) — в составе Минской губернии
 Кошелевская волость (Рогачёвский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Кошелевская волость (Царскосельский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии